Sjtavica (makedonska: Штавица) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Prilep, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Sjtavica ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sjtavica är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den platt. Terrängen runt Sjtavica sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är Veselec,  meter över havet,  kilometer söder om Sjtavica. Närmaste större samhälle är Prilep,  kilometer norr om Sjtavica. 

Omgivningarna runt Sjtavica är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Sjtavica är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Prilep (kommun)